Братеница — название населённых пунктов на Украине:

 Братеница — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Братеница — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Братеница — приток Ворсклы в Сумской и Харьковской областях.